Лиллард () — фамилия. Известные носители:

 Лиллард, Дамиан (род. 1990) — американский баскетболист.
 Лиллард, Мэттью (род. 1970) — американский актёр и продюсер.